Blažim ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Louny, siehe Blažim
Gemeinde im Okres Plzeň-sever, siehe Blažim u Bezdružic
Blažim, Ortsteil von Neveklov, Okres Benešov